|-
| 124701 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124702 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124703 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124704 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124705 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124706 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124707 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124708 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124709 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124710 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124711 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124712 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124713 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124714 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124715 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124716 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124717 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124718 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124719 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124720 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124721 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124722 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124723 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124724 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124725 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124726 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124727 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124728 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124729 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124730 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124731 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124732 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124733 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124734 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124735 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124736 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124737 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124738 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124739 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124740 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124741 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124742 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124743 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124744 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124745 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124746 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124747 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124748 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124749 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124750 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124751 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124752 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124753 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124754 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124755 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124756 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124757 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124758 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124759 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124760 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124761 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124762 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124763 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124764 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124765 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124766 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124767 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124768 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124769 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124770 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124771 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124772 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124773 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124774 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124775 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124776 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124777 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124778 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124779 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124780 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124781 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124782 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124783 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124784 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124785 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124786 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124787 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124788 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124789 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124790 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124791 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124792 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124793 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124794 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124795 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124796 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124797 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124798 - || || 25 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124799 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124800 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
4